Maien bezeichnet

 dichterisch den Mai
 den Ortsteil Maien (Legau) des Marktes Legau im Landkreis Unterallgäu in Bayern
 den 1915–1918 und 1940–1944 geltenden Namen der Gemeinde Mey, Département Moselle, Frankreich, siehe Mey (Moselle)
 in der Schweiz Blumenwiese
 Maien (Zweig), im Safttrieb stehende Zweige oder junge Bäumchen

Maien ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Maien (* 1945), deutscher Schauspieler, Schlagersänger, Drehbuchautor und Schriftsteller

Siehe auch:
 Mayen (Begriffsklärung)
 Meien
 Meyen
 Meyenn